El término Izarra (o variantes) puede referirse a:

Lugares 
 Izarra, concejo del municipio de Urcabustaiz, en la provincia de Álava, País Vasco (España).
 Estación de Izarra, es una estación ferroviaria situada en el municipio español de Urcabustaiz en la provincia de Álava.

Deportes 
 Club Deportivo Izarra, club de fútbol de España de la ciudad de Estella en la Comunidad Foral de Navarra.

Personas 
 Andrés Izarra, es un político, periodista y exministro de Turismo de la República Bolivariana de Venezuela. 
 Pedro de Izarra, fue uno de los primeros pobladores de Buenos Aires.
 William Izarra, es un militar venezolano retirado, militante de la Revolución desde 1967.
 Adina Izarra,  es una compositora venezolana.
 Margarita de Mayo Izarra, fue una escritora, investigadora y periodista española.

Otros 
 Goizeko Izarra, fue un yate de vapor de la Segunda Guerra Mundial. 
 Izarra (licor), es un licor dulce hecho en Bayona (Francia).

Wikipedia:Desambiguación